Выборы в Национальное собрание Республики Арцах 2020 года — совмещённые парламентские и президентские выборы, прошедшие в 2020 году. Это первые выборы в непризнанной НКР, где не было голосования по одномандатным округам.

Указ о назначении выборов вышел 20 января 2020 года. Парламентские выборы прошли одновременно с первым туром президентских выборов 31 марта 2020 года.

К середине марта на выборах аккредитовались 963 наблюдателя и 223 представителя СМИ. Планировалось, что на выборах будет 140 наблюдателей из 38 стран. Из-за вспышки COVID-19 граница с Арменией была закрыта, но международные наблюдатели допускались в НКР при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Избирательные участки работали не только в Арцахе, но и в Ереване.

Результаты президентских выборов

Первый тур

Второй тур 

Масис Майилян не признал результаты второго тура.

21 апреля 2020 года ЦИК НКР признала Араика Арутюняна избранным президентом Республики Арцах.

Парламентские выборы 
Выборы проходили по единому многомандатному округу. Избирались 33 кандидата. Имелся 5 % барьер.

Результаты по районам

 Степанакерт: СР-34,7; ЕР-25,3; Спр-8,2.
 Аскеранский район: СР-39,8; ЕР-23,1; Спр-12,3.
 Гадрутский район СР-48%; ЕР-20,5%; Спр-6,4%.
 Мартунийский район- СР-39,2%; ЕР-25,6%; АРФД-10,9%.
 Шаумяновский район - СР-42%; ЕР-20,5%; ДП-10,4%.
 Шушинский район - СР 39,5%; ЕР-23,%; АРФД-9,1%.
 Кашатагский район - СР 51,7%; ЕР-14,7%; Спр -6,3%.
 Ереван: СР-42,1%; ЕР-17,2%; Спр -11,2%

Формирование правительства
Из-за того, что ни одна партия не получила большинства мест в Национальном собрании, была сформирована коалиция между партиями Единая Родина и Свободная Родина.

Международное признание
Евросоюз, Минская группа ОБСЕ, НАТО, Организация исламского сотрудничества, ГУАМ, Тюркский совет, правительства и посольства нескольких стран в Турции и Азербайджане заявили, что не признают выборы.

Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравили народ непризнанной НКР по случаю выборов.

Примечания 

2020 год в Нагорно-Карабахской Республике
Выборы в Нагорном Карабахе
Выборы 2020 года